

2003 год 
 Макарий (Свистун)
 Агафангел (Саввин)
 Волков, Александр Михайлович

2004 год 
 Онуфрий (Березовский)
 Ионафан (Елецких)

2005 год 
 Мороз, Александр Александрович
 Кальник, Вероника
 Байсаров, Леонид
 Олейник, Борис Ильич
 Скударь, Георгий

2006 год 
 Гурвиц, Эдуард Иосифович
 Бойко, Владимир Семёнович
 Карпов, Анатолий Евгеньевич
 Самыкин, Ю.

2007 год 
 Софроний (Дмитрук)
 Антоний (Паканич)
 Шуфрич, Нестор Иванович

2008 год 
 Петренко, Николай
 Янковский, Николай Андреевич

2009 год 
 Журавский, Виталий
 Питирим (Старинский)

2010 год 
 Воропаев, Владимир Алексеевич

Нестора